Åke Henrik Johansson, född 13 oktober 1909 i Stockholm, död 4 februari 1977 i Stockholm, var en svensk musiker (trumpet med mera). Han var även verksam under namnet Åke Jangell

Svenska trumpetare
Män
Födda 1909
Avlidna 1977
Musiker från Stockholm